Onderdistrict in Indonesië
 Kandis (Ogan Ilir), een onderdistrict van het regentschap Ogan Ilir in de provincie Zuid-Sumatra
 Kandis (Siak), een onderdistrict van het regentschap Siak in de provincie Riau
Plaats in Indonesië
 Kandis (plaats), een plaats in het regentschap Siak in de provincie Riau
 Kandis I, een plaats in het regentschap Ogan Ilir in de provincie Zuid-Sumatra
 Kandis II, een plaats in het regentschap Ogan Ilir in de provincie Zuid-Sumatra